Hòa Bình steht für:

 Hòa Bình (Provinz), Provinz in Vietnam
 Hòa Bình (Stadt), Hauptstadt dieser Provinz
 Hoa-Binh, französischer Film von Raoul Coutard aus dem Jahr 1970